Acqueville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Acqueville, Manche, Basse-Normandie, 
 Acqueville, Calvados, Basse-Normandie,